La Nigérienne () – національний гімн Нігеру. Написаний Морісом Альбертом Тір'є. Музику склали Робер Жаке та Ніколя Абель Франсуа Фріонне. Офіційно прийнятий у 1861 році.

Слова гімну 
Auprès du grand Niger puissant
Qui rend la nature plus belle,
Soyons fiers et reconnaissants
De notre liberté nouvelle !
Evitons les vaines querelles
Afin d'épargner notre sang,
Et que les glorieux accents
De notre race soit sans tutelle !
S'élève dans un même élan
Jusqu'à ce ciel éblouissant,
Où veille son âme éternelle
Qui fera le pays plus grand !

ХОР:
Debout ! Niger ! Debout !
Que notre œuvre féconde
Rajeunisse le cœur de ce vieux continent !
Et que ce chant s’entende
Aux quatre coins du monde
Comme le cri d’un peuple équitable et vaillant!
Debout ! Niger ! Debout!
Sur le sol et sur l’onde,
Au son des tam-tams
Dans leur rythme grandissant,
Restons unis toujours,
Et que chacun réponde
A ce noble avenir
Qui nous dit: — En avant !

Див. також 
 Герб Нігеру
 Прапор Нігеру

Посилання 
 Інформація про гімн на сайті nationalanthems.info 
 Вокальне виконання гімну 

Національні символи Нігеру
Нігер
Нігер
Музика Нігеру